Думбравица има више значења:

 Думбравица (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Думбравица (Арад), насеље у округу Арад у Румунији
 Думбравица (Бихор), насеље у округу Бихор у Румунији
 Думбравица (Бистрица-Насауд), насеље у округу Бистрица-Насауд у Румунији
 Думбравица (Ботошани), насеље у округу Ботошани у Румунији
 Думбравица (Брашов), насеље у округу Брашов у Румунији
 Думбравица (Хунедоара), насеље у округу Хунедоара у Румунији
 Думбравица (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Думбравица (Марамуреш), насеље у округу Марамуреш у Румунији
 Думбравица (Мехединци), насеље у округу Мехединци у Румунији
 Думбравица (Сучава), насеље у округу Сучава у Румунији
 Думбравица (Тимиш), насеље у округу Тимиш у Румунији
 Општина Думбравица (Брашов), општина у округу Брашов у Румунији
 Општина Думбравица (Марамуреш), општина у округу Марамуреш у Румунији
 Општина Думбравица (Тимиш), општина у округу Тимиш у Румунији